Fairmount (Dakota del Nord)
 Fairmount (Geòrgia)
 Fairmount (Indiana)
 Fairmount (Maryland)
 Fairmount (Nova York)
 Fairmount (Tennessee)
 Fairmount Heights, població dels Estats Units a l'estat de Maryland.